Osiedle Warszawskie w Kole
 Osiedle Warszawskie w Poznaniu
 Osiedle Warszawska w Siedlcach

Warszawskie